De Superettan 2004 was het vijfde seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 17 april en eindigde op 23 oktober 2004. BK Häcken eindigde als eerste met zeven punten voorsprong op Gefle IF. Beide clubs promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Örgryte IS handhaaft zich in hoogste afdeling op basis van meer gemaakte uitdoelpunten.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met twaalf of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2004
Zweeds voetbalelftal in 2004

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2004